Пропуск:
 Пропуск — официальный документ, удостоверяющий личность, в том числе в электронных системах разных уровней и назначений.
 Пропуск в речи — в лингвистике, намеренный пропуск слов, не существенных для смысла выражения.
 Пропуск струн — техника игры на гитаре, использующаяся в основном в партиях соло-гитары и сложных риффах рок и хеви-метал-песен.
 «Пропуск занятий» — кинофильм.

См. также 
 Контрольно-пропускной пункт